Бондюга (с удм. много малой воды, родников):

Россия 
 Бондюга — деревня в Татарстане, в 1967 году включена в состав города Менделеевска.
 Новая Бондюга — деревня в Граховском районе Удмуртии.
 Старая Бондюга — одно из прежних названий деревни Бондюга.